Linha Laranja (Metro de Boston) — linha do Metro de Boston
 Linha Laranja (Metro de Chicago) — linha do Metro de Chicago
 Linha Laranja (Metro de Montreal) — linha do Metro de Montreal
 Linha 6 do Metrô de São Paulo
 Linha B (Metro do Porto)

Desambiguações de transporte
Desambiguações de topônimos